Открытый чемпионат Нидерландов по шахматам среди компьютерных программ () — международное соревнование компьютерных шахматных программ. Организатор — Компьютерная шахматная ассоциация Нидерландов (, ). Проводится ежегодно начиная с 1981 года.

Победители 

{| class="sortable wikitable"
! # !! Год !! Программа !! Автор
|-
| 1||1981||YNCT 1.0||Л. де Врис
|-
| 2||1982||Gambiet 82||В. Ренс
|-
| 3||1983||Chess 0.5X||В. Элсенаар
|-
| 4||1984||Chess 0.5X||В. Элсенаар
|-
| 5||1985||Nona||Ф. Морш
|-
| 6||1986||Nona||Ф. Морш
|-
| 7||1987||REBEL||Э. Шрёдер
|-
| 8||1988||Quest||Ф. Морш
|-
| 9||1989||REBEL||Э. Шрёдер
|-
| 10||1990||REBEL||Э. Шрёдер
|-
| 11||1991||The King||Й. де Конинг
|-
| 12||1992||REBEL||Э. Шрёдер
|-
| 13||1993||The King||Й. де Конинг
|-
| 14||1994||Quest||Ф. Морш
|-
| 15||1995||The King||Й. де Конинг
|-
| 16||1996||CilkChess||команда MIT
|-
| 17||1997||Nimzo||К. Доннингер
|-
| 18||1998||The King||Й. де Конинг
|-
| 19||1999||Quest||Ф. Морш, М. Файст
|-
| 20||2000||Chess Tiger||К. Терон, Й. Номен
|-
| 21||2001||Chess Tiger||К. Терон, Й. Номен
|-
| 22||2002||Chess Tiger||К. Терон, Й. Номен
|-
| 23||2003||Ruffian||П. Валфридссон, М. Блуме, Д. Виданович
|-
| 24||2004||Diep ||В. Дипевен
|-
| 25||2005||Zappa||Э. Коззи, Э. Гюнес
|-
| 26||2006||Rybka||В. Райлих, Й. Номен
|-
| 27||2007||Rybka||В. Райлих, Й. Номен
|-
| 28||2008||Rybka||В. Райлих, Й. Номен
|-
| 29||2009||Rybka||В. Райлих, Л. Чимиотти (hardware), Й. Дуфек (дебютная книга), Х. ван дер Зийден (оператор)
|-

|}

Ссылки 
 История, таблицы результатов на сайте CSVN: 1981-2004, 1981-2004
 Результаты и таблицы CSVN: ODCCC 2005, ODCCC 2006
 Отчёт Chessbase: ODCCC 2004
 Отчёт TWIC: ODCCC 2006

Компьютерные шахматные турниры